Высокая мода:

 Высокая мода — швейное искусство высокого качества.
 Высокая мода — кинофильм 1994 года Роберта Олтмена.